In My Room – singolo dei Beach Boys del 1963
 In My Room – singolo di Frank Ocean del 2019
 In My Room – album di Jacob Collier del 2016